Herpa är ett släkte av fjärilar. Herpa ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bastardsvärmare